Porto Novo, ciutat de l'arxipèlag de Cap Verd, a l'illa de Santo Antão
 Porto Novo, antic nom portuguès de la ciutat índia de Parangipettai, a l'estat de Tamil Nadu
 Porto-Novo, capital de l'estat africà de Benín
 Regne de Porto Novo, antic regne africà dels segles  i 
 Protectorat de Porto-Novo, regne africà sota protectorat francès de 1882 a 1906.
 Colònia de Porto-Novo, colònia francesa (1893-1894)
 Portonovo, nucli de població del municipi de Sanxenxo, a Galícia